Ульяновское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ульяновское — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Ульяновское — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.
 Ульяновское — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Ульяновское — село в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Ульяновское — село в Наурском районе Чечни.
 Ульяновское — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.
 Ульяновское — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Ульяновское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Ульяновское — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Ульяновское — село в Приазовском районе Запорожской области, ликвидировано в 1994 году
 Ульяновское — до 2016 года название села Бронивы в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 

 Ульяновское газоконденсатное месторождение

 Ульяновское городское поселение
 Ульяновское сельское поселение
 Новоульяновское